Bannay kan syfta på:

 Bannay (Cher) – en fransk kommun i departementet Cher
 Bannay (Marne) – en fransk kommun i departementet Marne
 Bannay (Moselle) – en fransk kommun i departementet Moselle